Il Queensland Open 2013 è stato un torneo di tennis per giocatori diversamente abili della categoria ITF 2 Series nell'ambito dell'ITF Wheelchair Circuit 2013. Il torneo si è giocato in Australia dal 2 al 5 gennaio 2013.

Vincitori

Singolare maschile

Doppio maschile

Singolare femminile

Doppio femminile
La classifica viene stilata in base ai seguenti criteri: 1) Numero di vittorie; 2) Numero di partite giocate; 3) Scontri diretti (in caso di due giocatori pari merito ); 4) Percentuale di set vinti o di games vinti (in caso di tre giocatori pari merito ); 5) Decisione della commissione.

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

ITF Wheelchair Circuit 2013